Saint John Island kan syfta på följande platser:

Amerikanska Jungfruöarna 

 Saint John, Amerikanska Jungfruöarna, ö,

Guadeloupe 

 Grand Îlet (ö i Guadeloupe, lat 15,84, long -61,59),

Kina 

 Shangchuan Dao, ö, Guangdong, 

Robotskapade Guadeloupeförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar